Ball Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ball Glacier (glaciär i Antarktis, lat -64,34, long -57,38), 
 Ball Glacier (glaciär i Antarktis, lat -78,05, long 162,83), 

Robotskapade Antarktisförgreningar